Heinrich Vogeler – pittore, architetto e poeta tedesco
 Volker Vogeler – regista tedesco